Донецкий округ — административная единица в СССР и Российской империи.
 Донецкий округ (Северо-Кавказский край)
 Донецкий округ (область Войска Донского)